spójnik – część mowy
 spójnik logiczny, konektyw – funktor zdaniotwórczy od x argumentów zdaniowych